Premier League je název několika sportovních soutěží:
 Premier League – anglická nejvyšší fotbalová ligová soutěž
 Egyptská Premier League – egyptská nejvyšší fotbalová ligová soutěž
 Maltese Premier League – maltská nejvyšší fotbalová ligová soutěž
 Northern Premier League – anglická nižší fotbalová ligová soutěž
 Scottish Premier League – skotská nejvyšší fotbalová ligová soutěž (1998–2013), poté Scottish Premiership
 Welsh Premier League – velšská nejvyšší fotbalová ligová soutěž
 Premier League Darts – nejvyšší šipkařská ligová soutěž
 Tipsport Premier League – česká šipkařská ligová soutěž